

Geografia
 Báscones de Ojeda – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Micieces de Ojeda – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 La Vid de Ojeda – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Olmos de Ojeda – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Payo de Ojeda – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Prádanos de Ojeda – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Alonso de Ojeda (1468-1515) – esploratore, navigatore e governatore coloniale spagnolo

Pagine correlate
Ojeda